597 может означать:
 597 — год шестого века.
 597 — первый паровоз Абхазии.

Примечания